Bimbo – miasto w Republice Środkowoafrykańskiej
 Bimbo – indonezyjski zespół muzyczny
 Bimbo – album zespołu Virgin